O brasão de armas da Abecásia, uma república não reconhecida internacionalmente, foi adotado pelo Soviete Supremo da Abecásia em 23 de janeiro de 1992 depois que declarou sua separação da Geórgia.

O brasão de armas da Abecásia é um brasão dividido verticalmente em branco e verde. Sobre ele se mostram as seguintes figuras em dourado:

 Na base, uma estrela de oito raios. A mesma estrela, mas pequena, também aparece tanto na parte superior do lado verde como do branco.
 No centro do brasão há um cavaleiro em um fabuloso cavalo chamado Arash, e disparando uma flecha para as estrelas. Esta é uma cena da epopeia Narts.

O verde simboliza a juventude e a vida, e o branco simboliza a espiritualidade. As estrelas representam o sol, assim como a união do Oriente e Ocidente.

Brasões nacionais